Уи́льям Байуо́тер Гро́ув (, 1848—1938) — английский , специалист по ржавчинным грибам.

Биография 
Родился в Бирмингеме 24 октября 1848 года. Учился в Средней школе Короля Эдуарда, затем поступил в  Кембриджского университета. В 1871 году окончил Кембриджский университет со степенью бакалавра по математике.

В течение нескольких лет работал школьным учителем, с 1887 года — директор Бирмингемской средней школы для мальчиков. В 1900 году Гроув был назначен лектором по ботанике и химии в  для женщин.

С 1905 по 1921 год Гроув читал лекции по ботанике в Бирмингемской муниципальной технической школе. Затем некоторое время работал почётным хранителем гербария Бирмингемского университета. В 1936 году Бирмингемский университет присвоил Гроуву почётную степень магистра искусств.

Начиная с 1881 года Гроув занимался изучением грибов Великобритании. Первая статья Гроува была издана в 1882 году, в ней рассматривались ржавчинные грибы. В 1884 году он напечатал монографию Pilobolus и родственных грибов. Между 1917 и 1923 годами Гроув напечатал серию критических монография нескольких родов несовершенных грибов.

Скончался 6 января 1938 года.

Некоторые научные публикации 
 
  — 2 vols.

Роды грибов, названные именем У. Гроува

Литература